Tunneln bezeichnet: 
 den Tunneleffekt, in dem quantenmechanische Teilchen Potentialbarrieren überwinden, welche nach den Vorstellungen der klassischen Physik für diese Teilchen unüberwindbar wären
 überlichtschnelle Erscheinung in der Quantenmechanik beim superluminaren Tunneln
 in der Informationstechnik das Verbinden zweier Netzwerke über ein drittes Netz, siehe Tunnel (Rechnernetz)
 Stochastisches Tunneln (englisch: stochastic tunneling), eine Methode der globalen nichtlinearen Optimierung
 beim Fußball das Spielen des Balls durch die Beine eines Gegenspielers
 eine Flexionsform des Wortes Tunnel (Dativ Plural)